Sezon 1951 był 14. sezonem Mistrzostw Albanii w piłce nożnej. W rozgrywkach brało udział 14 zespołów. Sezon rozpoczął się 14 stycznia, a zakończył 1 lipca 1951. Tytuł obroniła drużyna Dinamo Tirana. Tytuł króla strzelców zdobył Refik Resmja, który w barwach Partizani Tirana strzelił 59 goli. 

Przed sezonem nazwy wielu klubów zmieniono na Puna, co w j. albańskim oznacza praca.

Tabela końcowa

Przypisy

Linki zewnętrzne 

1951 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Albanii